

Sciences et techniques

Biologie 
En Guadeloupe, Guyane et Martinique :
 les matoutous sont des araignées mygalomorphes du genre Avicularia (famille des Theraphosidae) ;
 le matoutou-falaise (Caribena versicolor) est une araignée mygalomorphe du genre Caribena (famille des Theraphosidae).

Culture et société

Cuisine 
 Le matoutou (ou matoutou de crabe) est un plat martiniquais à base de crabe de terre (souvent Cardisoma guanhumi, le crabe de terre commun, ou Ucides cordatus, le crabe à barbe), l'équivalent du matété a Kwab guadeloupéen.

Littérature et bande dessinée 
 L'araignée Matoutou est un des personnages du Bestiaire sentimental de Charles Derennes.
 Matoutou-Falaise est le dix-septième album de la série de bande dessinée Clifton, scénarisé par Bob de Groot et dessiné par Bédu.
 Mi bèl Matoutou est un livre pour enfants de Jeannine Lafontaine, publié en 1992.

Photographie 
 Matoutou-Falaise est une série de cartes postales sur l'enfermement et l'esclavagisme, réalisée par Pascal Colrat en 2005.

Liens externes

Conférences en ligne 

 La Matoutou Falaise, patrimoine naturel et culturel à préserver, Maréchal Patrick, 2017